Виткаускас — литовская фамилия. Известные носители:

 Виткаускас, Армантас (род. 1989) — литовский футболист.
 Виткаускас, Винцас Иосифович (1890—1965) — литовский и советский военачальник, генерал-лейтенант (1940).